Це дискографія американського кельтік-панк гурту Flogging Molly, що складається з шести студійних альбомів, трьох концертних записів, одного міні-альбому, 15 синглів та восьми музичних відео.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні записи

Міні-альбоми

Сингли

Музичне відео

Примітки

Посилання
 Офіційний вебсайт 
 Flogging Molly  на AllMusic
 

Дискографії американських виконавців